Список ботанических журналов включает расположенные по алфавиту журналы и другие периодические издания, публикующие статьи и монографии на ботанические темы.

Ботанические журналы появились в конце XVIII века. Первый журнал подобного рода, «Curtis’s Botanical Magazine», был основан Уильямом Кёртисом в 1787 году.

Избранное 
По итогам 25 лет (1981—2006) по уровню цитирования (Импакт-фактор, Science Citation Index) в десятку самых значимых журналов в мире в категории наук о растениях «Plant Sciences» входят следующие издания:
 Annual Review of Plant Biology (Ann. Rev. Plant Biology)
 Plant Cell
 Annual Review of Phytopathology (Ann. Rev. Phytopathol.)
 CRC Cr. Rv. Plant Sci.
 Trends in Plant Science
 Botanical Review
 Plant Journal
 Crit. Rev. Plant Sci.
 Plant Cell Biotech
 Plant Physiology

Издания с русскими названиями 
 Ботанический журнал РАН (1916—)
 Ботанические записки (Scripta Botanica 1886—1916) — первый русский чисто ботанический журнал; издание было организовано А. Н. Бекетовым и Х. Я. Гоби.
 Бюллетень Главного ботанического сад (1948—  4 раза в год)
 Бюллетень Московского общества испытателей природы (ранее )
 Известия Санкт-Петербургского ботанического сада (1901—1932)
 Лесоведение (1967—, 6 номеров в год) основан В. Н. Сукачевым
 Материалы к ближайшему познанию прозябаемости Российской империи(1844—1859)
 Микология и фитопатология (1967—, 6 номеров в год)
 Новости систематики высших растений
 Новости систематики низших растений
 Растительные ресурсы (1965—, 4 номера в год)
 Сельское хозяйство и лесоводство (1841—1864) Журнал Министерства государственных имуществ
 Советская ботаника (1933—1947)
 Труды Ботанического сада императорского Юрьевского университета(1900—1914), основан Н. И. Кузнецовым
 Труды Санкт-Петербургского ботанического сада (1871—1931)
 Физиология растений (1954—, 6 номеров в год)
 Фиторазнообразие Восточной Европы ИЭВБ РАН

A 
 Acanthus
 Acta botanica Academiae Scientiarum Hungaricae — с 1983 Acta botanica Hungarica (Венгрия).
 Acta botanica Austro Sinica (=中国科学院华南植物研究所集刊 ; Zhongguo Kexueyuan Hianan Zhiwu Yanjiusuo-jikan; Китай)
 Acta botanica Barcinonensia — ранее Acta phytotaxonomica Barcinonensia.
 Acta botanica Brasilica (2000—) — публикуется обществом Sociedade Botanica do Brasil (Бразилия). Сайт ISSN 0102-3306
 Acta botanica Croatica (Хорватия)
 Acta botanica Cubana (Куба)
 Acta botanica Fennica
 Acta botanica Gallica (1853—; ранее Bulletin de la Société botanique de France) — публикуется обществом ботаников Франции.
 Acta botanica Hungarica (1954) — ранее до 1983 под названием Acta botanica Academiae Scientiarum Hungaricae — издаётся Венгерской Академией наук (Венгрия). ISSN: 0236-6495.
 Acta botanica Islandica (Исландия)
 Acta botanica Malacitana
 Acta botánica Mexicana (1998—) — публикуется Instituto de Ecologia (Мексика). Официальный сайт журнала
 Acta botanica Neerlandica
 Acta botanica Sinica (Китай)
 Acta botanica Slovaca Academiae Scientiarum Slovacae
 Acta botanica Venezuelica (2001—) — публикуется Fundacion Instituto Botanico de Venezuela Dr. Tobias Lasser (Венесуэла).  ISSN: 00845906
 Acta botanica Yunnanica (1979—) — публикуется Академией наук Китая. Официальный сайт журнала
 Acta cientifica Potosina
 Acta Palaeobotanica
 Acta phytotaxonomica geobotanica
 Acta phytotaxonomica Sinica (=植物分类学报 ; Zhiwu Fenlei Xuebao) (Китай)
 Adansonia
 African Journal of Plant Pathology (2004) — Agricultural Research Institute (Египет) 
 Albertoa — Журнал департамента ботаники Национального музея Бразилии — ISSN 0103-4944.
 Al Biruniya — марокканский журнал фармакогнозии, этномедицины и ботаники, публикуемый ассоциацией Al Biruniya в Рабате (1985—1997)
 Aliso — журнал о проблемах таксономии и эволюции растений — журнал Ботанического сада Rancho Santa Ana, Claremont, Калифорния, США.
 Allertonia
 Allionia
 American Journal of Botany (1914—) — публикуется HighWire Press совместно с Ботаническим обществом Америки (США). Официальный сайт журнала
 Annales de la Société botanique de Lyon (Франция)
 Annales Forestales (Anali za Sumarstvo) — Загреб
 Annals of Botany (1887—) — публикуется Oxford University Press совместно с Annals of Botany Company. Официальный сайт журнала
 Annals of the Missouri Botanical Garden
 Annual Review of Phytopathology
 Aquatic Botany — ISSN 0304-3770
 Arboretum Kórnickie
 Arctoa (Москва) — A Journal of Bryology / Бриологический журнал — ISSN 0131-1379
 Arnoldia Arnold Arboretum.
 Arnoldia (Мюнхен) (1991—).
 Aroideana
 Ashingtonia (1973—1979) — Cactacées — публикуется Holly Gate Nurseries, Ashington, Sussex, Великобритания.
 Australian Journal of Botany (1953—), Австралия.
 Australian Systematic Botany (1951—), Австралия
 Australasian Plant Pathology — журнал основан в 1972 году как APPS Newsletter. В 1978 году он был переименован в A.P.P. Australasian Plant Pathology — а в 1984 году он принял свое нынешнее название.
 Austrobaileya (1977—) — журнал, издающийся в Брисбене (Австралия) на английском языке (ISSN 0155-4131).

B 
 Baileya
 Balduinia
 Bangladesh Journal of Botany (Бангладеш)
 Bartonia
 Bauhinia (Базель, Швейцария).
 Belgian Journal of Botany (Бельгия) — ISSN 0778-4031
 Belmontia
 Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft — см. Plant Biology
 Biochemical Systematics and Ecology
 Biologia Plantarum
 Blancoana (Испания)
 Blumea — журнал таксономии и географии растений (Голландия) Nationaal Herbarium Nederland
 Blyttia
 Bocconea — ботанический журнал, названный по имени сицилийского натуралиста и ботаника Paolo Silvio Boccone (1633—1704)
 Boissiera
 Boletim de la Sociedade Broteriana
 Boletín de la Asociacion de herbarios iberico-macaronésicos — Сайт
 Boletín de la Sociedad botanica de Mexico (Мексика)
 Bonplandia
 Botanica Acta — см. Plant Biology
 Botanica Helvetica — ISSN 0253-1453
 Botanica Macaronesica
 Botanica Rhedonica
 Botanical Gazette
 Botanical Journal of the Linnean Society (Великобритания).
 Botanical Magazine of Tokyo (Япония)
 The Botanical Review — ISSN 0006-8101
 Botanische Jahrbücher für Systematik, Pflanzengeschichte und Pflanzengeographie — ISSN 0006-8152
 Botanisches Zentralblatt
 Botanisk Tidsskrift (Дания)
 Bothalia
 Bradea
 Bradleya
 Brenesia
 Broteria
 Brittonia — журнал систематики растений Ботанического сада Нью-Йорка, США
 Bromélia
 Brunonia — прежде Contributions from Herbarium Australiense
 Bulletin de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg (1860—1888)
 Bulletin de l'Academie Imperiale des Sciences de St.-Petersbourg : Nouvelle Serie (1890—1894)
 Bulletin de l’Herbier Boissier
 Bulletin de la Classe Physico-Mathématique de l'Académie Impériale des Sciences de Saint-Pétersbourg (1843—1859)
 Bulletin de la Société botanique du Centre-Ouest
 Bulletin de la Société botanique de France — публикуется Обществом ботаников Франции (Франция).
 Bulletin de la Sociéta de botanique de Belgique (Бельгия).
 Bulletin de la Société botanique du Nord de la France (Франция).
 Bulletin de la Société d’Histoire Naturelle de Toulouse (Франция).
 Bulletin de la Société royale de botanique de Belgique (Бельгия).
 Bulletin du Jardin botanique de Buitenzorg
 Bulletin of botanical Research
 Bulletin of the Fan Memorial Institute of Biology
 Bulletin scientifique Académie Imperiale des Sciences de Saint-Pétersbourg (1836—1842)
 The Bulletin of the Torrey Botanical Society (1870—) — The Journal of the Torrey Botanical Society

C 
 Caesiana (Рим, Италия)
 Calyx
 Canadian Journal of Botany (Канада) — ISSN 0008-4026
 Canadian Journal of Forest Research (Канада)
 Canadian Journal of Plant Pathology (Канада)
 Candollea — ISSN 0373-2967.
 Castanea
 Cathaya
 Cavanellesia (Барселона, Испания).
 Ceiba
 Сhornomorski Botanical Journal (Украина) — ISSN 1990-553X, e-ISSN 2308-9628
 Chronica Botanica
 Contributions of the University of Michigan Herbarium (США)
 Cunninghamia
 Current Biology
 Curtis’s Botanical Magazine — ISSN 1355-4905
 Cuscatlania (Сальвадор).
 Cyperaceae Newsletter

D 
 Dansk Botanisk Arkiv
 Darwiniana
 Davidsonia (1970—1981 и 2002—) — журнал ботанического сада Университета Британской Колумбии (Jardin botanique de l’Université de Colombie Britannique) (Канада). Основан в 1970 году Роем Л. Тейлором (Roy L. Taylor).
 Dendrobiology (1955—) — издаётся Институтом дендрологии (Institute of Dendrology) (Польша). 
 Dendrochronologia — рецензируемый международный научный журнал, в котором представлены высококачественные исследования, связанные с кольцами роста древесных растений, то есть деревьев и кустарников, и применением исследований колец деревьев.
 Dendrologia Florestal
 Desert Plants
 Deserta
 Dinteria (Намибия) — ISSN 0012-3013
 Documents phytosociologiques
 Dominguezia
 Dumortiera

E 
 Edinburgh Journal of Botany (Великобритания) — <ref>[http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=EJB Site de lEdinburgh Journal of Botany.]</ref>.
 Elliottia Englera Erica (1992-) — (Massif armoricain, Франция) — 
 Evolution F 
 Feddes Repertorium Flora — ISSN 0367-2530
 Flora Mediterranea.
 Flora Sichuanica (=四川植物志 ; Sichuan zhiwuzhi) (Китай)
 Folia biologica Andina Folia geobotanica phytotaxonomica Fontqueria Forest Genetics Resources Information Fremontia Functional Plant Biology — австралийский международный рецензируемый научный журнал, публикующий статьи на темы, связанные с механизмами, с помощью которых растения взаимодействуют с окружающей средой.

 G 
 Gaussenia — Antérieurement Travaux du Laboratoire Forestier de Toulouse.
 Ginkgoana Giornale Botanico Italiano Gleditschia Gorteria — Flore sauvage des Pays-Bas.
 Grana Great Basin Naturalist Guihaia Gymnocalycium H 
 Harvard Papers in Botany — рецензируемый научный журнал (США), охватывающий все аспекты исследования растений и грибов, включая флористику, экономическую ботанику и историю ботаники.
 Haussknechtia Herbertia Hercynia Hikobia Hoehnea Hoppea Huntia.

 I 
 Index Kewensis (Великобритания) — (сокращённо IK, , ) — ботанический номенклатурный справочник, издаваемый Королевскими ботаническими садами в Кью  
 International Journal of Plant Sciences Isatis (la Haute-Garonne, Франция).
 Iselya J 
 Japanese Journal of Botany (Япония)
 Journal de Botanique Journal of economic and taxonomic Botany Journal of Experimental Botany (Великобритания) — журнал, публикующий материалы по молекулярной физиологии, молекулярной генетике и физиологии окружающей среды
 Journal of Geobotany Journal of Japanese Botany (Япония)
 Journal of Plant Physiology — международный научный журнал, публикующий материалы по физиологии растений
 Journal of South African Botany Journal of the Arnold Arboretum Journal of the Bombay Natural History Society (Индия)
 Journal of the Institute of Wood Science The Journal of the Torrey Botanical Society (1973—) — издаётся обществом Torrey Botanical Society (Нью-Йорк, США)
 Journal of Tropical and Subtropical Botany (=热带亚热带植物学报) (Китай)

 K 
 Kalmia Kew Bulletin 
 Kew Magazine  — ежеквартальный журнал, издаётся Королевскими ботаническими садами Кью  — ISSN: 0265-3842
 Kingia Kirkia Krylovia Сибирский ботанический журнал (1999—2001) 
 Kurtziana 

 L 
 Lagascalia — Département de Biologie et d'écologie végétales de lUniversité de Séville.
 Lazaroa Lejeunia (Бельгия)
 Lindbergia (Дания)
 Linnaea The Linnean Lloydia — Journal of Natural Products.
 Loefgrenia Lorentzia M 
 Madroño Mentzelia Mitteilung Deutch Dendrologische Gesellschaft Miyabea Le monde des plantes Morris Arboretum Bulletin Moscosoa — журнал Национального ботанического сада в Санто-Доминго (Jardin botanique national de Saint-Domingue), Доминиканская Республика.
 Musa — электронный журнал Национального ботанического сада Бельгии.
 Modern Phytomorphology.

 N 
 Napaea Naturaliste Canadien New Journal of Botany (Великобритания); с 1949 по 2011 — Watsonia; — журнал, публиковавший материалы по местной флоре Северной и Западной Европы; закрыт в 2017 году
 New Phytologist New Zealand Journal of Botany Norrlinia — журнал музея ботаники Хельсинкского университета (Хельсинки, Финляндия).
 Notes of the Royal Botanic Gardens Edinburgh Notizblatt Botanische Garten Berlin-Dahlem Nordic Journal of Botany — выходящий раз в два месяца рецензируемый научный журнал по ботанике, в котором рассматриваются таксономия, эволюция, сохранение и биогеография растений, водорослей, мохообразных и грибов.
 Nova Hedwigia — ISSN 0029-5035
 Novon Nuovo Giornale Botanico Italiano Nuytsia O 
 Opera Botanica Belgica Österreiches Botanische Zeitschrift — позже Plant Systematics and Evolution.
 Orquideologia P 
 Pabstia Palestine Journal of Botany Pankia — Бюллетень ботанического сада La Laguna (Сальвадор)
 Parodiana — фармакология и ботаника (Аргентина) — ISSN 0325-9684
 Phytochemistry Phytologia Phytomorphology Phyton 
 Pittieria — Revue du département de Botanique de la Faculté des Sciences forestières et environnementales de lUniversité de Los Andes — ISSN 0554-2111.
 Plant Cell
 The Plant Journal — ISSN 0960-7412 — Web : ISSN 1365-313X
 Plant Biology — международный научный журнал по биологии растений, ранее назывался Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft, затем Botanica Acta
 Plant Physiology
 Plant Science — международный научный журнал по экспериментальной биологии растений
 Plant Science Letters — см. Plant Science
 Plant Systematics and Evolution — ISSN 0378-2697 — Web : ISSN 1615-6110
 Planta — международный научный журнал, освещающий все области ботаники. ISSN 0032-0935
 The Plantsman
 Preslia (1914-) — журнал общества Société Botanique Tchèque (Прага, Чехия) — ISSN 0032-7786.
 Provancheria (Laval, Квебек, Канада).
 Portugaliae Acta Biologica — выходящий раз в два года рецензируемый научный журнал, освещающий исследования во всех областях ботаники, особенно иберийских и макаронезийских криптогам. Он публикуется Ботаническим садом Лиссабонского университета и был основан в 1944 году. До 1999 года журнал публиковался в двух отдельных сериях, A и B, первая из которых посвящена морфологии, физиологии и общей биологии, а вторая — систематике, экологии биогеографии и палеонтологии.

Q 
 Queensland Botany Bulletin

R 
 Raymondiana
 Reinwardtia
 Revista Brasileira de Botânica
 Revue bretonne de Botanique
 Revue générale de Botanique
 Revue Horticole
 Rheedea (1991-) — журнал ассоциации Indian Association for Angiosperm Taxonomy (Индия) —
 Rhodora (1899-) — New England Botanical Club .
 Rodriguésia Ruizia S 
 Sandakania — Systématique, morphologie et histoire naturelle (Малайзия).
 Sarsia Schlechteriana Selbyana — журнал ботанического сада Marie Selby (Флорида, США).
 Sellowia — .
 Sendtnera.
 Sida, Contributions to Botany — .
 Silvae Genetica Solanaceae Newsletter Sommerfeltia (Норвегия).
 South-African Journal of Botany — ISSN 0254-6299
 Southwestern Naturalist Stapfia Sultania Sunyatsenia Svensk Botaniska Tidskrift Systematic Botany T 
 Taxon (1951—) — издается International Bureau for Plant Taxonomy and Nomenclature (IAPT).
 Taxonomania. Revue de Taxonomie et de Nomenclature Botaniques (2001) — журнал ботанической номенклатуры (Бельгия).
 Telopea; Contributions from the National Herbarium of New South Wales (1975)
 Thaiszia: Journal of Botany. Kosice, Slovakia — Ботанический журнал Словакии — 
 Torreya; a Monthly Journal of Botanical Notes and News (1901—1945) — тома с 1 по 45
 Trees — Structure and Function (1987)  (Print)  (Online)
 Turczaninowia (1998—) — научный ботанический журнал, публикующий оригинальные научные статьи на русском или английском языках.
 Turrialba; Revista Interamericana de Ciencias Agricolas (1950—1995) — межамериканский журнал сельскохозяйственных наук, редактируемый Institut Interaméricain de Coopération pour l’Agriculture.

 U 
 Utafiti V 
 Växtodling Vegetatio — ISSN 1385-0237
 Vieraea (1970-) — Научный журнал музея Musée des Sciences Naturelles de Ténérife — ISSN 0210-945X

 W 
 Wahlenbergia Watsonia — Журнал общества Botanical Society of the British Isles ; см. New Journal of Botany
 Webbia Wentia Western Australian Herbarium Research Notes Willdenowia: Annals of the Botanic Garden and Botanical Museum Berlin (Германия, Берлин) — рецензируемый ботанический журнал по таксономии растений, водорослей и грибов; .
 Willemetia — Bulletin de liaison de Floraine, association des botanistes lorrains (Lorraine, France).
 Wood and Fibre Wrightia Z 
 Zandera'''''

Примечания

См. также 
 Список журналов по лесному хозяйству
 Список экологических журналов
 Список орнитологических журналов
 Список энтомологических журналов

Ссылки 
 Журналы по ботанике
 Журналы по лесоводству

Списки:Ботаника